Henry VIII and Ann Boleyn – jednoaktówka amerykańskiego poety Edgara Lee Mastersa, opublikowana w zbiorze Dramatic Duologues; Four Short Plays in Verse, wydanym w 1934 w Nowym Jorku nakładem oficyny Samuela Frencha. Bohaterami sztuki są Henryk VIII i jego żona Anna Boleyn. Utwór jest napisany wierszem białym (blank verse), czyli bezrymowym jambicznym dziesięciozgłoskowcem.

Przypisy

Bibliografia 
 
Utwory Edgara Lee Mastersa
Amerykańskie utwory poetyckie
Utwory literackie z 1934